Ernst Rethwisch ist der Name folgender Personen:

* Ernst Rethwisch (Schauspieler) (1824–1879), deutscher Schauspieler 
 Ernst Rethwisch (Journalist) (1852–1913), deutscher Journalist und Schriftsteller